Krzywy – wzgórze o wysokości 646 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim
 Krzywy – potok, dopływ Trzebośnicy

Zobacz też 
 Krzywy Potok
 Krzywy Domek
 Krzywy Las
 Krzywy Róg
 Andrzej Krzywy